Ио́сиф — русская каноническая форма личного библейского имени в полной форме Йехо́сеф ( — букв. «Иегова добавил», ), краткой — Йо́сеф (, ). Помимо этой формы на восточнославянской территории бытовали народные формы, адаптированные к славянской фонетике, — Осип, Есиф, Ёзеф, Есип.

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 18 января, 24 января, 27 января, 4 февраля, 5 февраля, 8 февраля, 17 февраля, 7 марта, 15 марта, 13 апреля, 17 апреля, 20 мая, 22 мая, 24 мая, 2 июня, 30 июня, 6 июля, 11 июля, 13 августа, 21 августа, 10 сентября, 22 сентября, 29 сентября, 4 октября, 20 октября, 24 октября, 30 октября, 31 октября, 12 ноября, 16 ноября, 22 ноября, 3 декабря
 Католические (дата дана по григорианскому календарю): 19 марта.

Фамилии, образованные от имени 
 От имени Иосиф образована русская фамилия Иосифов.
 От формы Осип образована русская фамилия Осипов.

См. также 
 Иосиф (сын Иакова)
 
 Иосифляне

Примечания

Литература 
 
 

Мужские имена
Библейские имена
Имена еврейского происхождения
Страницы значений:Тёзки